Stadlberg heißen folgende geographische Objekte:

 Stadlberg (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil von Feldkirchen-Westerham, Deutschland
 Stadlberg (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Deutschland
 Stadlberg (Gemeinde Stall), Ortschaft von Stall, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Stadlberg (Gemeinde Bad Großpertholz), Ort an der tschechischen Grenze, bei Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich (ehem. Groß-Stadlberg)
 Stadlberg (Gemeinde Tollet), Ortschaft von Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Stadlberg (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Stadelberg (auch Stadlberg, slowenisch Sotinski breg), Hügel zwischen Prekmurje, Slowenien und Bezirk Jennersdorf, Burgenland

sowie:
 Stodůlecký vrch, Wüstung, heute Moor als Naturdenkmal, bei Pohoří na Šumavě, Gemeinde Pohorská Ves, Český Krumlov, Tschechien (ehemals Klein-Stadlberg)